Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „85”:

Wojska Polskiego:
 85 Pułk Strzelców Wileńskich (1922-1939)
 85 Pułk Piechoty (1951-1955)

cesarskiej i królewskiej Armii:
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 85 (1883-1918)

Armii Francuskiej:
 85 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 85 Pułk Piechoty Księcia Holsztyńskiego (1 Holsztyński) – sformowany 27 września 1866, stacjonował w Rendsburgu i Kilonii; w 1914 roku w składzie VIII Korpusu

Armii Imperium Rosyjskiego:
 85 Wyborski Pułk Piechoty

Armii Czerwonej:
 85 Pułk Strzelców